Drag Race este o emisiune reality show specială dedicata reginelor drag(drag queen). Creată special de către RuPaul unul dintre cei mai faimosi drag queen din lume împreună cu compania de producție World of Wonder . Pentru prima oară Franciza a apărut în Statele Unite Ale Americi(SUA) ca , unde a avut premiera  primul sezon în anul 2009. Principalul obiectiv ale acestei seri este găsirea primului(respectiv in primul sezon al oricărei francize sau următorului după sezonul 2 în colo) supranumit „Drag Superstar” care trebuie să aibă trăsăturile  specifice ca fiind „carismă, unicitate, curaj și talent”.  Principala serie din America este desigur cea mai supranumită și apreciată pentru că a adus drag în mass-media acest  lucru fiind ca un „mainstream”. 

În 2023, RuPaul's Drag Race are ca producție cincisprezece sezoane și de la această serie principală s-au mai creat și multe alte serii spin-off, cum ar fi:  (2010–2012),  și  . S-au creat și câteva locuri în care reginele se pot întâlni cu fani pentru câteva zile,  aceste creați fiind de trei convenții drag fan  numite: ,  și  . 

Serialul american fiind  atât de popular,  după această o companie de producție thailandeză a dobândit drepturile de a crea propria sa adaptare thailandeză a  show-ului RuPaul's Drag Race . Având în vedere că adaptarea thailandeză a avut un mare succes, aceasta dat naștere la mai multe adaptări internaționale ale serialului american. În prezent sunt 10 adaptări în total, însă încă cinci sunt pe drum și nu lansate la momentul acesta.

Istoria Drag Race 
2008-2017: Startul show-ului Rupaul's Drag Race

La mijlocul anului 2008, a fost dezvăluit că RuPaul vă începe o nouă aventură aceasta de a produce și de a fi prezentatorul( host-ul) propriei lui emisiune de televiziune reality ca un game show.  Spectacolul a fost prezentat pentru prima oară la Logo și au ales imediat emisiunea pentru un sezon, care a fost difuzat în februarie 2009. Unde a fost de la început conceput ca înlocuitor pentru show-ul numit Rick & Steve: The Happiest Gay Couple in All the World (2007–2009). Câștigătorul primului sezon supranumită Prima Regina Drag Superstar (*THE FIRST DRAG RACE SUPERSTAR*) din RuPaul's Drag Race (și franciza Drag Race internațională) a fost  . 

În timpul pregătirilor pentru această prima și nouă serie, RuPaul a avut  mai multe apariții în emisiuni TV în  anul 2008, inclusiv ca invitat special al juriului din  sezonul cinci, episodul șase al show-ul Project Runway și ca  juriu bucătar invitat la Paula's Party .   RuPaul a dezvăluit că intenția show-ului este aceea de  a găsi un câștigător care să aibă trăsăturile respective: „carismă, unicitate, curaj și talent”. RuPaul a declarat că show-ul caută un animator care să iasă în evidență de restul. 

În martie 2012, s-a anunțat că un spin-off al seriei numit „all-stars” din serialul original(Rupaul's Drag Race din America) va avea premiera la sfârșitul lui 2012 prin Logo (care mai târziu s-a mutat la televiziunile VH1, apoi la Paramount+ ).  Show-ul a fost anunțat ca , iar prima câștigătoare a primul sezon din acest show  pa fost . 

 a fost prima ediție internațională a francizei care a fost produsă și difuzată internațional. Programul s-a dovedit un succes pentru Logo și, în plus, s-a mutat pe un canal de profil mai înalt: VH1, pentru al nouălea sezon .  Cu toate acestea, reality show-ul a rămas difuzat pe Logo.  În noiembrie 2017, World of Wonder și-a lansat serviciul de streaming prin abonament  numit  .  Serviciul oferă acces la biblioteca sa exclusivă a francizei Drag Race și la seria web de pe canalul YouTube WOWPresents pentru țările celalte.

2018-prezent: Extinderea cursei de drag 
În februarie 2018, a fost anunțat că o adaptare thailandeză a RuPaul's Drag Race va avea premiera în Thailanda. Seria de concurs de acestui show a fost licențiată de compania Kantana Group . Spectacolul a fost numit Drag Race Thailand cu prezentatorul și co-prezentatorul săi: Art Arya și Pangina Heals .  Câștigătoarea primului sezon pentru Drag Race Thailand a fost  .

În iunie 2018, producătorii RuPaul's Drag Race au dezvăluit că o adaptare britanică a spectacolului era în lucru cu alte noi surprize.  S-a confirmat ulterior că ,  și RuPaul au avut o întâlnire cu BBC și  s-au spus următoarele cuvinte „Ceva urmează. Să vă fie frică, să vă fie foarte frică. Nimic nu este imposibil.”  Un an mai târziu, se anunță că primul sezon al RuPaul's Drag Race UK avea să aibă premiera prin BBC Three și WOW Presents Plus.  RuPaul și  au continuat să fie principalii judecători ai adaptării britanice, cu  și Graham Norton ca judecători recurenți.   a fost încoronată pentru a fi „ Primul Superstar Drag din Marea Britanie ” pentru sezonul de debut al acestei seri. 

La , a fost anunțat că o rezidență din Las Vegas va avea loc pe 26 ianuarie 2020, cu absolvenții săi Drag Race .   prezintă un amestec de muzică originală, sincronizare buzelor(lip sync), comedie și numere de dans regizate de RuPaul și coregrafiate de coregraful invitat al Drag Race  .  Pe 26 iulie 2020, o serie de documentare în șase părți numită:  a fost anunțată și a avut premiera pe 21 august 2020. 

Din 2020 până în 2022, șapte adaptări internaționale ale RuPaul's Drag Race au fost dezvăluite și prezentate în premieră. În America de Nord, o adaptare canadiană a avut premiera la data de 2 iulie 2020.  În Europa, patru adaptări au avut premiera din Țările de Jos (Olanda), ,  și Franța . În Australia,  a avut premiera la data de 1 mai 2021, cu RuPaul, Michelle Visage și  fiind ca principali jurați.  În august 2022, Drag Race Philippines a avut premiera cu  ca judecător și prezentator și s-a încheiat cu primul câștigător al adaptării filipineze ca Precious Paula Nicole .  

În august 2022, compania de producție RuPaul's Drag Race a anunțat apeluri de casting pentru trei noi spin-off-uri ale show-ului vor avea loc în Mexic, Brazilia și Germania. În septembrie, serviciul de streaming , a anunțat o adaptare „all-stars” pentru Spania, unde va avea premiera după al treilea sezon din anul 2023  În noiembrie, compania de producție World of Wonder a colaborat cu O4 Media pentru a dezvolta mai multe adaptări ale francizei Drag Race, inclusiv  internațional și extinderi în Asia, inclusiv țări precum India, Japonia, Singapore și Coreea de Sud.

Francizile Drag Race în funcție de țări 

.

Spectacole spin-off și episoade speciale unice